До-диез минор (cis-moll) — минорная тональность с тоникой до-диез. Имеет четыре диеза при ключе. Параллельная тональность ми мажор.

Некоторые произведения в этой тональности 
 Бетховен — Соната № 14 «Лунная»; Струнный квартет № 14;
 Шопен — Фантазия-экспромт, op. 66, Ноктюрн до-диез минор, Вальс op. 64 № 2, Этюд № 4 ор. 10, Этюд № 7 ор. 25, Прелюдия № 10, Скерцо № 3, Полонез № 1 ор. 26;
 Лист — Венгерская рапсодия № 2;
 Чайковский — Соната для фортепиано op. 80;
 Малер — Симфония № 5;
 Скрябин — Этюд № 5 из 42 сочинения;
 Рахманинов — Прелюдия, op. 3 № 2, Этюд-картина № 9 ор. 33;
 Прокофьев — Симфония № 7;
 Шостакович — Скрипичный концерт № 2;
 Бородин — «Для берегов отчизны дальней»;
Twenty One Pilots — Trapdoor
 Вангелис — La petite fille de la mer; 

Тональности
Минор